Влади́мир Порфи́рьевич Наго́рнов (род. 29 ноября 1956, Богдашкино, Ульяновская область, СССР) — советский, российский и  чувашский скульптор и художник-портретист. Заслуженный художник Российской Федерации (2008), Народный художник Чувашской Республики (2015).

Биография 
Владимир Нагорнов родился 29 ноября 1956 года в этнически чувашском селе Богдашкино (ныне — в  Ульяновской области).

С детства увлёкся живописью и скульптурой, оборудовал свою творческую лабораторию.

В 1976 году окончил скульпторское отделение Пензенского художественного училища, в 1984 году — Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова (мастерская профессора М. Ф. Бабурина).

С 1977 года участвовал во всесоюзных и региональных выставках, занимал ведущие места.

В 1984 году поселился в Чебоксарах (большинство его творений связано именно с этим городом).

В январе 2007 года прошла выставка Нагорнова в Париже.

Известные работы 
Самая значительная монументальная скульптура Нагорнова в Чебоксарах — памятник «Матери-Покровительнице», который был открыт 9 мая 2003 года. Скульптура стала символом не только столицы Чувашии, но и символом Чувашской Республики.

Является автором ряда монументальных, рельефных и контактных скульптур, а также целой галереи портретов.
 скульптурная композиция «Муза» в оформлении фасада Чувашского государственного художественного музея (1985 год);
 монумент «Скорбь», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. в селе Мочей Красночетайского района Чувашской Республики (1990 год);
 памятники Константину Иванову в селе Слакбаш Башкортостана (1991 год) и в Чебоксарах (1995 год);
 памятник «Стрижи. Память» — посвящён жертвам пожара в Эльбарусовской школе Мариинско-Посадского района (1994 год);
 памятник Святославу Федорову в Чебоксарах (2001 год);
 памятник великому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву в Ульяновске (2005 год);
 скульптурная композиция «Ангел памяти и славы» в Ядрине (2005 год);
 монумент жителям города Апатиты, погибшим в Великой Отечественной войне (2005 год);
 памятник народному поэту Чувашии Петру Хузангаю в Чебоксарах (2006 год);
 памятник князю Михаилу Воротынскому в посёлке Воротынец Нижегородской области (2008 год);
 скульптура «Материнство» установленная на территории Президентского перинатального центра в городе Чебоксары (2011 год);
 скульптура «Остап Бендер и Киса Воробьянинов» в Чебоксарах (2012 год);
 памятник Макарию Желтоводскому в посёлке Макарьево у Макариева монастыря (2016, арх. В. Филатов).

Галерея

Награды

Ордена и медали 
 орден «За заслуги в культуре и искусстве» (14 ноября 2022) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность;
 медаль Дружбы народов (Ульяновская область, 2011);
 памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» (2020);
 юбилейная медаль «В память о 550-летии города Чебоксары» (2019).

Звания 
 Заслуженный художник Российской Федерации (10 января 2008) — за заслуги в области изобразительного искусства;
 Народный художник Чувашской Республики (2015);
 Заслуженный художник Республики Башкортостан (1992);
 Заслуженный художник Чувашской Республики (2001);
 Почётный гражданин города Ядрин (2005).

Дипломы и премии 
 диплом «Союза художников России» (2001) — за особую творческую устремленность и вклад в изобразительное искусство России;
 лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства (2007);
 лауреат премии имени Святослава Федорова (2005).

Участие в профессиональных сообществах 
 член Союза художников СССР;
 член Союза художников России;
 член правления Союза художников Чувашии;
 действительный член Петровской академии наук и искусств;
 действительный член Академии художеств мира «Новая эра».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт скульптора Владимира Нагорнова
 Владимир Нагорнов в Чувашской энциклопедии
 Владимир Порфирьевич Нагорнов / персоналии на Listo.ru

Народные художники Чувашской Республики
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Персоналии:Чебоксары